Patria může být:

 vrch na Slovensku:
 Patria (Vysoké Tatry), ve Vysokých Tatrách (2202,8 m n. m.)
 Patria (Branisko), v Branisku (1170,5 m n. m.)
 Patria (Levočské vrchy, Hniezdne), v Levočských vrších u Hniezdneho (867 m n. m.)
 Patria (Levočské vrchy, Ihľany), v Levočských vrších u Ihľan (866,1 m n. m.)
 Patria (Ľubovnianská vrchovina), v Ľubovnianskej vrchovine (772,4 m n. m.)
 Patria (Hornádská kotlina), v Hornádské kotlině (633,5 m n. m.)
 Rádio Patria, slovenské rádio
 Hotel Patria, hotel u Štrbského Plesa
 Patria (planetka), planetka objevená v roce 1931
 Patria Finance, dceřiná společnost ČSOB

Reference